Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1967.

Setzliste

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 9. August 1967, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 21. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1967)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1967